Алессандро Реника (; род. 15 сентября 1962, Анвиль-сюр-Мер) — итальянский футболист, игравший на позиции правого защитника. Он наиболее известен своим выступлением за «Наполи», с которым выиграл несколько трофеев на национальном уровне и Кубок УЕФА.

Карьера 
Родившийся во Франции в семье итальянских иммигрантов Алессандро Реника вернулся на родину в возрасте трёх лет. Он начинал заниматься футболом в Вероне, а в возрасте 13 лет присоединился к «Виченце».

В 1982 году Реника перешёл в «Сампдорию». 6 ноября того же года он дебютировал в итальянской Серии А, выйдя на замену в самом конце гостевого поединка против «Наполи». Спустя два месяца Реника забил свой первый гол на высшем уровне, сравняв счёт в гостевой игре с командой «Эллас Верона». В 1985 году он в составе «Сампдории» выиграл Кубок Италии, после чего перешёл в «Наполи». Реника провёл 29 матчей и забил 1 гол в чемпионском для неаполитанцев сезоне 1986/87. Он также отметился голом в финале Кубка Италии, открыв счёт на 67-й минуте поединка против «Аталанты». 15 марта 1989 года на последней минуте дополнительного времени в ответном матче четвертьфинала Кубка УЕФА против «Ювентуса» Реника забил решающий мяч. «Наполи» в том турнире и вовсе стал победителем, а Реника отыграл оба матча финала Кубка УЕФА.

Алессандро Реника заканчивал свою профессиональную карьеру футболиста в команде «Эллас Верона», за которую выступал в 1991—1993 годах.

Достижения 
 «Сампдория»
 Обладатель Кубка Италии: 1984/85
 «Наполи»
 Чемпион Италии (2): 1986/87, 1989/90
 Обладатель Кубка Италии: 1986/87
 Обладатель Суперкубка Италии: 1990
 Обладатель Кубка УЕФА: 1988/89

Примечания

Ссылки 
 
 

Футболисты Италии
Игроки ФК «Виченца»
Игроки ФК «Сампдория»
Игроки ФК «Наполи»
Игроки ФК «Эллас Верона»
Футбольные тренеры Италии